Antrim kan syfta på:

 Antrim (grevskap) – ett grevskap i Nordirland
 Antrim (distrikt) – ett distrikt i Nordirland
 Ana e trimave – en stad på Irland
 Antrim, New Hampshire – en ort i New Hampshire i

Se även 
 Antrim County